Gatitos, además de al diminutivo de gatos, puede referirse a:

 el nombre común de la planta Fumaria capreolata; o
 el nombre común de la planta Salix pedicellata.